Michał Nycz (prawnik)
 Michał Nycz (historyk)